Аль-Мутаваккіль аль-Мутаххар бін Ях'я бін аль-Муртада (; червень 1217 – 23 червня 1298) – імам Зейдитської держави у Ємені. Був нащадком Ахмада ан-Насіра.

Примітки 

Імами Ємену
Рассіди